Ghezzi es un apellido que puede riferirse a:

Personas
 Giorgio Ghezzi (1930-1990), futbolista italiano. 
 Giuseppe Ghezzi (1634-1721), pintor barroco italiano activo en Roma.
 José Américo Ghezzi (1912-1999), hombre argetino José Américo Ghezziz, conocido por haber vivido como linyera.
 Pierangelo Ghezzi, astrónomo itlaiano.
 Pier Leone Ghezzi (1674–1755), pintor y caricaturista italiano.
 Piero Ghezzi (1968-), economista peruano.
 Sebastiano Ghezzi (1580-1645), pintor y arquitecto barroco italiano.